Horseshoe Bay heißen folgende geographische Objekte:

 Horseshoe Bay (Bermuda), Bermuda
 Horseshoe Bay (Queensland), Australien
 Horseshoe Bay (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Horseshoe Bay (Kalifornien), Bucht südlich von Sausalito am Nordpunkt der Golden Gate Bridge in den Vereinigten Staaten
 Horseshoe Bay (Alberta), Kanada
 Horseshoe Bay (Nanaimo), Kanada 
 Horseshoe Bay (Südgeorgien) an der Nordküste der Insel Südgeorgien
 Horseshoe Bay (Ross-Insel), Antarktika
sowie:
 Horseshoe Bay Ferry Terminal, Fährhafen nach Vancouver Island, Kanada